Arapi steht für:
 Arapi (albanisch Maja e Arapit, manchmal auch albanisch Maja e Harapit), Berg in den Albanischen Alpen im Norden Albaniens

Arapi ist der Familienname folgender Personen:
 Lindita Arapi (* 1972), albanische Schriftstellerin und Journalistin
 Renato Arapi (* 1986), albanischer Fußballspieler